Rohan Bopanna și Ramkumar Ramanathan au fost campionii en-titre, dar au ales să participe la turneul de la Pune.

Lloyd Glasspool și Harri Heliövaara au câștigat titlul, învingând în finală pe Jamie Murray și Michael Venus cu scorul de 6–3, 7–6(7–3).

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

Adelaide International
ATP Tour 2023